Austrochaperina är ett släkte av groddjur. Austrochaperina ingår i familjen Microhylidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Trångmynta grodor
Austrochaperina